Список ендемічної флори пустелі Наміб налічує 201 таксон, з яких 190 мають ранг виду і ще 11 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 120 родів та 45 родин. 3 роди є повністю ендемічними. Також повністю ендемічною є одна родина Welwitschiaceae.

Список ендемічних родів

Список ендемічних видів

Література 
 Born, J., Linder, H. P. & Desmet, P. 2007. The Greater Cape Floristic Region. Journal of Biogeography, 34: 147–162. 
 Burk, A. 1998. Floristic affinities of an inselberg archipelago in the southern Namib desert. Journal of Biogeography, 25: 311–317. 
 Jacobsen, N. H. G. & Moss, H. 1987. A contribution to the flora of the northern Namib. Dinteria, 19: 27-68. 
 Kolberg, H., Giess, W., Müller, M. A. N. & Strohbach, B. 1992. Namibian Plant Species. Dinteria, 22: 1-121. 
 Maggs, G. L., Craven, P. & Kolberg, H. H. 1998. Plant species richness, endemism, and genetic resources in Namibia. Biodiversity and Conservation, 7: 435–446. 
 Simmons, R. E., Griffin, M., Griffin, R. E., Marais, E. & Kolberg, H. 1998. Endemism in Namibia: patterns, processes and predictions. Biodiversity and Conservation, 7: 513–530. 
 Werger, M. J. A. 1978. The Karoo-Namib Region. In: Biogeography and Ecology of southern Africa. Ed. M. J. A. Werger. Dr W Junk Publishers. The Hague. 
 Williamson, G. 1997. Preliminary account of the Floristic Zones of the Sperrgetbiet (Protected Diamond Area) in southwest Namibia. Dinteria, 25: 1-68. 
 Wyk, A. E. van, Smith, G. F. 2001. Regions of Floristic Endemism in Southern Africa. A Review with Emphasis on Succulents. Umdaus Press.

Джерела 

 Namibian Endemic Plants

Посилання 

 Endemic species and ecosystem sensitivity to climate change in Namibia // Global Change Biology (2006) 12, 1-18
 Namibia // Living National Treasures
 Plants of Namibia // Department of Plant Sciences, University of Oxford 

Наміб
Ендемічна флора Намібу
Наміб